В одиночному розряді тенісного турніру WTA Austrian Open 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Клаудія Коде-Кільш здобула титул, у фіналі перемігши Сільвію Ганіку 7–5, 7–6.

Сіяні гравчині 

  Сільвія Ганіка (фінал)
  Вірджинія Рузічі (півфінал)
  Регіна Маршикова (півфінал)
  Клаудія Коде-Кільш (переможниця)

 Гана Страхонова (1-ше коло)
 Марджорі Блеквуд (чвертьфінал)
 Ізабель Віллігер (2-ге коло)
 Івонн Вермак (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

WTA Austrian Open